McClurg Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McClurg Building (Illinois), ID-Nr. 70000235
 McClurg Building (Wisconsin), ID-Nr. 77000044